Кефальное — гидроним

 Кефальное — озеро, западнее села Зализный Порт, в Скадовском районе (Херсонская область, Украина)
 Кефальное — озеро, южнее села Тендровское (Коммуна), в Скадовском районе (Херсонская область, Украина)
 Кефальное — озеро, западнее села Александровка (Краснознаменка), в Скадовском районе (Херсонская область, Украина)